La competizione del concorso completo individuale di equitazione dei Giochi della XVI Olimpiade si è svolta nei giorni dal 11 al 14 giugno 1956 in varie sedi a Stoccolma.

Risultati

Prova di dressage 
Si è svolta i giorni 11 e 12 giugno 1956 allo stadio Olimpico di Stoccolma.

Prova di cross-country 
Si è svolta il giorno 13 giugno presso il Järvafelt Nature Reserve a Sollentuna e la pista di Ulriksdal.

Prova di Salto ostacoli e classifica finale 
Si è svolta il giorno 14 giugno 1956 allo stadio Olimpico di Stoccolma.

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso completo individuale